Edouard Béliard (* 1832 in Paris; † 1912 in Étampes) war ein französischer Maler des Impressionismus.

Béliard hatte unter anderem mit Paul Cézanne, Armand Guillaumin und Camille Pissarro gearbeitet. Mit diesen und einigen weiteren Künstlern (unter anderem Claude Monet, Auguste Renoir und Edgar Degas) nahm er am 15. April 1874 an der ersten Ausstellung impressionistischer Malerei im Atelier des Pariser Fotografen Félix Nadar teil. Für diese Ausstellung malte er hauptsächlich Landschaftsbilder.

Literatur 
 Edouard Béliard (1832–1912). Peintre, maire et libre penseur. Musée intercommunal d’Étampes, Etampes 2014 (Ausstellungskatalog).

Einzelnachweise 

Maler des Impressionismus
Person (Paris)
Geboren 1832
Gestorben 1912
Mann